Силви́ну Жуа́н де Карва́лью (; род. 20 мая 1981, Арарипина), более известный под именем Жаба́ () — бразильский футболист, нападающий.

С 2007 года по 2009 год выступал за турецкий клуб «Анкарагюджю», до этого в Турции Жаба с 2004 по 2007 год выступал за «Анкараспор».

В 2014 году Жаба вернулся в азербайджанский клуб «Баку».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Профиль на сайте mackolik.com

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Бандейранте»
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Крисиума»
Игроки ФК «Итуано»
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Баку»
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Арапонгас»
Игроки ФК «Жувентус» Жарагуа-ду-Сул
Игроки ФК «Кушадасыспор»
Игроки ФК «Гебзеспор»
Игроки ФК «Сомаспор»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Кушадасыспор»
Иммигрировавшие в Турцию из Бразилии